Table des caractères Unicode U+2190 à U+21FF.

Flèches 
Symboles de flèches, d’usage général ou mathématique.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
  Arrows, table sur le site Unicode (document PDF).

00219